Статията изброява различни рекорди на българския футболен отбор Левски (София).

Национални турнири 
 Левски е единственият български отбор, който през всичките 89 футболни шампионата е играл или в Първа Софийска футболна дивизия или в Националната „А“ група.
 В турнирът за Купата на България, Левски притежава рекордните за страната 26 трофея.
 Левски има най-много дубъла (тринадесет).
 Във вечното дерби на България, между Левски и ЦСКА, сините държат рекорда за най-резултатна победа със 7:1 през 1994 година.
 Най-голяма победа за Левски в „А“ група срещу ПСФК Черноморец Бургас (София) – 10:0 на 3 март 2007 година.
 Най-много вкарани голове в един сезон – 96 в 30 срещи (2006/2007) – рекорд за „А“ група
 Най-много победи в един сезон – 27 от 36 срещи (2001/2002) – рекорд за „А“ група.
 Най-много участия в „А“ група – 70 пъти, участвал във всички първенства – рекорд за „А“ група
 Най-малко загуби в един сезон в „А“ група – 0 от 18 срещи в сезон 1948/1949.
 Левски е единственият български клуб, който винаги е бил в най-висшата възможна дивизия без никога да е изпадал.
 Най-голямата загуба на Левски в „А“ група е на 7 юли 1962 година – 1:6 срещу Ботев Пловдив (в състава на които е и отбиващият военната си служба Георги Аспарухов).
 В периода 1966 – 1985 Левски изиграва 203 поредни шампионатни мача без нито една загуба на клубния си стадион.
 В първия сезон от историята на „А“ група – 1948/49 Левски става шампион и завършва без загубена среща – петнадесет победи и три ремита.
 Най-голямата победа за Левски в турнирите за Националната купа е 12:1 срещу Княз Кирил през 1941 година.
 Най-голямата загуба на Левски в турнирите за Националната купа е 0:5 срещу Спартак Пловдив през 1962 година.
 На двубоя Левски – Пирин 4:0 през сезон 1973/74 на стадион Георги Аспарухов присъстват 60 000 зрители. Това е най-посетеният мач между столичен и провинциален отбор в България.
 От началото на политическия преход през 1989 г. Левски има най-много спечелени купи в България, 22 трофея за 32 години.
 Левски води по всички показатели във вътрешния шампионат: най-много титли – девет, най-много купи – също девет и три Суперкупи на България.

Клубни рекорди 
 С най-много спечелени титли като футболисти на Левски (София) – по шест са: Емил Спасов през 1974, 1977, 1979, 1984, 1985 и 1988 г., Наско Сираков през 1984, 1985, 1988, 1993, 1994 и 1995 г. и Георги Иванов (Гонзо) през 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 и 2009 г.
 Най-много голове за отбора в официални мачове е отбелязал Наско Сираков – 230.
 Най-много голове за отбора в мачове за шампионата и купата е отбелязал отново Наско Сираков – съответно 165 и 32.
 Стефан Аладжов е играчът с най-много официални мачове с Левски – 563.
 Най-дълго президент е бил Томас Лафчис – девет години (1991 – 1999).
 Единадесет пъти играчи на Левски са избирани за футболист номер едно на България – Георги Аспарухов (1965), Стефан Аладжов (1970), Кирил Ивков – (1974, 1975), Павел Панов (1977), Пламен Николов (1984), Борислав Михайлов (1986), Николай Илиев (1987), Александър Александров (1999), Георги Иванов (2000, 2001).
 През 1999 година Георги Аспарухов е обявен за футболист номер едно на България за 20 век.
 Нападателят на Левски Божин Ласков е обявен през 1949 година от френското списание Франс Футбол за най-добър играч в Европа.
 Играчите с най-много голове за Левски в един мач (пет) са Наско Сираков срещу Черноморец – 8:1 през сезон 1986/87 и Михаил Вълчев срещу Черноморец – 5:3 през сезон 1981/82.
 Играчите с най-много сезони в Левски са Никола Димитров, Радослав Мазников и Стефан Абаджиев – по шестнадесет сезона.
 Първият играч с хеттрик за Левски в „А“ група е Георги Кардашев – през 1948 г. в мача Левски – Спартак София 3:0.
 Емил Спасов е играчът с най-бързия хеттрик в историята на Левски през сезон 1975/76 той вкарва три гола на Берое. Попаденията му са в петата, осмата и тринадесетата минута.
 През 1965 година Георги Аспарухов е избран и за спортист номер едно на България.
 През 1965 година в анкетата на Франс футбол за Златната топка Георги Аспарухов е класиран на осмо място.

Национален отбор 
 Левски има най-много представители по време на световното първенство по футбол САЩ през 1994 година – Емил Кременлиев, Цанко Цветанов, Златко Янков, Наско Сираков, Даниел Боримиров, Пламен Николов и Петър Александров (последният не влиза в игра).
 Никола Мутафчиев е автор на първия гол в историята на българския националния отбор – в мача с Турция в Истанбул – 1:2 през 1925 г.
 Асен Панчев е автор на първия хеттрик в историята на българския национален отбор, който вкарва три гола срещу Франция в София – 3:5 през 1932 година.
 Георги Аспарухов вкарва единствените голове за България на световните първенства през 1962 година в Чили и през 1966 в Англия.
 Георги Аспарухов е единственият български играч вкарвал гол на първия тим на Англия (тогава настоящ световен шампион) на стадион Уембли на 11 декември 1968 в контролата Англия – България 1:1.

Бележки и източници